Alth ist der Familienname folgender Personen: 
 Alois von Alth († 1886), Mineraloge
 Michaela von Freyhold (geboren als Michaela von Alth) (1940–2010), deutsche Soziologin

ALTH steht für: 
 Bahnhof Lübeck-Travemünde Hafen (DS100-Code)

Abkürzung